

Piter, Pol i Meri je bila američka folk gruap formirana u Njujork Sitiju 1961. godine, tokom fenomena oživljavanje američke folk muzike. Trio se sastojao od tenora Pitera Jaroua, baritona Noela Pola Stuki i kontralta meri Travers. Repertoar grupe je obuhvatao pesme koje su napisali Jarou i Stuki, rane pesme Boba Dilana kao i pesme niza drugih folk muzičara. Nakon smrt Traversove 2009, Jarou i Stuki su nastavili da izvode kao duo pod njihovim individualnim imenima.

Meri Travers je izjavila da su na nju uticali Vudi Gatri, Pit Siger i Vivers. U dokumentarnom filmu -{Peter, Paul & Mary: Carry It On — A Musical Legacy}- članovi grupe Vivers diskutuju o tome kako su Piter, Pol i Meri preuzeli vodeću ulogu društvenog komentara folk muzike tokom 1960-ih.

Grupa je uvedena u Dvoranu slavnih vokalnih grupa 1999. godine. Piter, Pol i Meri su dobili nagradu za životno delo Sami Kan od Dvorane slavnih tekstopisaca 2006. godine.

Istorija

Rane godine (1961–1969)

Menadžer Albert Grosman stvorio je grupu Piter, Pol i Meri 1961. godine, nakon što je na audiciji testirao nekoliko pevača na njujorškoj folk sceni, uključujući Dejva Van Ronka, koji je odbijen kao suviše idiosinkratičan i nekomercijalan, i Karolin Hester. Nakon što su Jarou, Stuki i Travers vežbali u Bostonu i Majamiju, Grosman ih je angažovao u Biter endu, kafiću, noćnom klubu i mestu folk muzike u Grinvič vilidžu u Njujork Sitiju.

Grupa je snimila svoj debitantski album, Piter, Pol i Meri, a album je objavila idavačka kuća Vorner bros sledeće godine. On je sadržao „-{Lemon Tree}-”, „-{500 Miles}-”, i Pit Sigerove hit pesme „-{If I Had a Hammer}-” (s podnaslovom „-{The Hammer Song}-”) i „Where Have All the Flowers Gone?”. Album je rangiran među prvih deset po izvoru Bilbord magazina tokom deset meseci, uključujući sedam nedelja na poziciji broj 1. On je zadržao visoku prodajnu popularnost narednih decenija, prodajući preko preko dva miliona primeraka, i stekavši duplu platinastu sertifikaciju RIAA u Sjedinjenim Državama.

Godine 1963. grupa je izdala -{Puff, the Magic Dragon}-, čiju muziku je napisao Jarov a tekst je bio baziran na pesmi koju je napisao njihov kolega student iz Kornela, Leonard Lipton. Uprkos glasinama da se pesma odnosi na drogu, zapravo se radi o izgubljenoj nevinosti detinjstva.

Grupa je izvela „-{If I Had a Hammer}-” i „-{Blowin' in the Wind}-” na Maršu na Vašington 1963. godine, koji je najbolje zapamćen po govoru sveštenika Martina Lutera Kinga, „Ja imam san”. Pesma Boba Dilana „-{Blowin' in the Wind}-” bila je jedan od njihovih najvećih hit singlova. Oni su pevali i druge Dilanove pesme, poput „-{The Times They Are a-Changin'}-”; „-{Don't Think Twice, It's All Right}-”, i „-{When the Ship Comes In}-”.  Njihov uspeh sa Dilanovim albumom „-{Don't Think Twice, It's All Right}-” pomogao je da se Dilanov album -{The Freewheelin' Bob Dylan}- uzdigne među top 30; on je bio objavljen četiri meseca ranije.

Diskografija

Singlovi 

A Rangiran kao dvostruka A-strana u Australiji

Albumi

Dugoročna popularnost

Kompilacije 
 1967: -{The Best Of Peter, Paul And Mary}-
 1970: -{The Best of Peter, Paul and Mary: Ten Years Together}- (US: 2 x Platina)
 1998: -{Around the Campfire}-
 1998: -{The Collection}-
 1999: -{Songs of Conscience and Concern}-
 2004: -{Carry It On}- [4-CD, 1-DVD set u kutiji]
 2005: -{The Very Best of Peter, Paul & Mary}-
 2005: -{Platinum Collection}-
 2006: -{Weave Me the Sunshine}-

Živi albumi 
 1964: -{In Concert}-
 1983: -{Such Is Love}-
 1988: -{A Holiday Celebration}-
 1993: -{Peter, Paul & Mommy, Too}-
 1996: -{LifeLines Live}-
 2010: -{The Prague Sessions}-
 2012: -{Peter Paul and Mary Live in Japan, 1967}- (ekspanzija albuma koji je prethodno objavljen samo u Japanu na dva diska)
 2014: -{Discovered: Live In Concert}- (kolekcija pesama uživo od 1980-tih nadalje koje nikada nisu snimljene u studiju)

Videografija 

 1986: -{Peter, Paul & Mary 25th Anniversary Concert}-
 1988: -{Peter, Paul & Mary Holiday Concert}-
 1993: -{Peter, Paul & Mommy, Too}-
 1996: -{Peter, Paul & Mary: Lifelines Live}-
 2004: -{Peter, Paul & Mary: Carry It On — A Musical Legacy}-

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Official home page}-
 -{ Peter, Paul and Mary - Vocal Group Hall of Fame Page.}-
 
 -{Peter Yarrow Interview NAMM Oral History Library (2017)}-

Музичке групе основане 1961.
Музичке групе распуштене 2009.
Музичке групе из Њујорка
Добитници награде Греми